Messick steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten
 Messick (Indiana)
 Messick, Virginia, seit 1975 Teil von Poquoson, Virginia

Personen
 Dale Messick (1906–2005), US-amerikanische Comic-Zeichnerin
 Don Messick (1926–1997), US-amerikanischer Synchronsprecher
 Kevin J. Messick (* 1966), US-amerikanischer Filmproduzent
 Samuel Messick (1931–1998), US-amerikanischer Psychologe

Schiffe
 USS W. L. Messick (SP-322), Minensuchboot der US Navy, im Dienst von 1917 bis 1919.